Tип 59 (заводское обозначение — WZ-120) — китайский основной боевой танк 1950-х годов, созданный на основе советского Т-54.

История создания 
После окончания гражданской войны в 1949 году НОАК была регулярной, однако же большая часть вооружения была морально устаревшей или срочно требовала ремонта. Это относилось и к имевшимся в Китае танкам периода Второй мировой войны, произведённым американцами или японцами. Вскоре в Китай из СССР было поставлено большое количество военной техники, в том числе Т-34-85, 100-мм самоходная артиллерийская установка СУ-100 и бронетранспортеры БТР-40 и БТР-152. В начале 1950-х годов последовали новые поставки большого количества техники, на этот раз — в основном танков Т-54, производство которых было позднее налажено Китаем под обозначением «Тип 59». Первые танки, выпущенные в Китае на заводе Баотоу, были слабо оборудованы — отсутствовали система стабилизации 100-мм пушки и прибор ночного видения. Однако позднее эти танки были оснащены полным набором ИК ПНВ для командира, наводчика и водителя, а также системой стабилизации пушки. Установленные в носовой части танка и спаренный с пушкой 7,62-мм пулемёты имели обозначение Тип 59Т, а 12,7-мм советский пулемёт ДШКМ, установленный в районе люка, получил обозначение Тип 54. Британская компания MEL поставила небольшое количество приборов ночного видения для танка Тип 59, включая перископ водителя и прицелы для командира и наводчика. Позднее много таких танков видели с лазерным дальномером, установленным снаружи, над маской пушки — на крайне уязвимом для стрелкового оружия и осколков месте.

Дальнейшее развитие танка 
На смену танку Тип 59 пришёл Тип 69, построенный на той же базе. Главным его отличием являлось применение 100-мм гладкоствольной пушки вместо 100-мм нарезной пушки. Далее появился Тип 79, выпускавшийся в сравнительно небольших количествах в 1980-х годах (фактически являлся танком Тип 69 со 105-мм нарезной пушкой и незначительными изменениями трансмиссии и двигателя). Но к тому времени эти танки уже успели исчерпать свой ресурс, в результате чего параллельно с выпуском танка Тип 79 Китай начал проектирование нового танка. Этим танком стал появившийся в 1988 году танк Тип 88.

Модификации 
 Tип 59 (WZ-120) — лицензионная копия T-54A 1957 года — 100-мм нарезная пушка Tип 59 (Д-10ТГ).
 Tип 59-I (WZ-120A) — новая пушка с двухплоскостным стабилизатором — 100-мм нарезная пушка Tип 69-II разработки фирмы CEIEC (с начала 80-х гг.).
 Tип 59-II (WZ-120B) — новая пушка — 105-мм нарезная пушка Tип 81 (Royal Ordnance L7). Серия в 1982-85 годах.
 Tип 59-IIA — введен термозащитный кожух для пушки, резино-тканевые бортовые противокумулятивные экраны и 105-мм нарезная пушка Tип 81-I (Royal Ordnance L7).
 Tип 59Гаи (BW-120K) — опытный Tип 59-II вооружённый 120-мм пушкой — 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall Rh-120-L44.
 Tип 59Д (WZ-120C) — введение динамической защиты и 105-мм нарезной пушки Tип 83-I(83A) (Royal Ordnance L7).
 Tип 59Д-I (WZ-120C-I) — экспортный, введение пушки с теплоизоляционным кожухом — 105-мм нарезная пушка Tип 79 (Royal Ordnance L7).
 Тип 59-IIД1 (Турe 59-IID1, WZ120C1) вооружен 105-мм пушкой «79», имеющей алюминиево-композитный теплоизоляционный кожух ствола. Как и на израильских танках пушка может вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) на дальности до 5,2 км. Ракеты позволяют пробивать гомогенную броню толщиной 700 мм.
 Tип 59Р — экспортный, с новой СУО, системой ПАЗ, фальшбортами и 105-мм нарезной пушкой Tип 79 (Royal Ordnance L7).
 Tип 59П — экспортный, c усиленным бронированием башни и лобовой части корпуса и 105-мм нарезной пушкой Tип 79 (Royal Ordnance L7).
 Tип 59Г (Type 59-125\59-120) — экспортный, новая башня, навесная ДЗ, обновленная СУО, двигатель 580/1200 л. с. и 120-мм гладкоствольная пушка Rh-120-L44 либо нелицензионная копия 2А46.
 Тип 59G(BD) Durjoy — модификация для армии Бангладеш.
 Тип 72 Safir — Иранская версия со 105 мм орудием M68.

Операторы 
  — 3 единицы по состоянию на 2013 год, всего поставлена 721 единица из Китая в период с 1966 по 1975 годы
  — 25 единиц поставлено из Китая в 1975 году
  — 174 единицы по состоянию на 2013 год
  — 350 единиц по состоянию на 2013 год
  — от 12 до 17 единиц, оценивающихся как небоеспособные, по состоянию на 2013 год
  Замбия — 20 единиц, по состоянию на 2021 год
  — 20 единиц, оценивающихся как небоеспособные, по состоянию на 2013 год, всего поставлено 22 единицы из Китая в период с 1985 по 1986 годы
  — от 250 до 1300 единиц поставлено из Китая в период с 1982 по 1987 годы
  — 350 единиц Т-54, Т-55, Type-59 и Safir-74 по состоянию на 2013 год, всего поставлено 300 единиц из Китая в период с 1982 по 1984 годы
  — 50 единиц по состоянию на 2013 год
  — 2200 единиц Type-59, 650 Type-59D и 550 Type-59-II по состоянию на 2014 год
  — некоторое количество по состоянию на 2013 год, всего поставлено от 50 до 175 единиц из Китая в 1973 году
  — 15 единиц по состоянию на 2021 год
  — 25 единиц Type-59D поставлено из Китая в 2004 году
  — 1100 единиц по состоянию на 2013 год, всего поставлено 1759 единиц из Китая: 750 единиц в период с 1966 по 1970 годы, 159 единиц в 1974 году, 825 единиц в период с 1978 по 1988 годы
  — 60 единиц по состоянию на 2013 год
  — 15 единиц по состоянию на 2013 год, всего поставлено 30 единиц из Китая в период с 1971 по 1973 годы
  — 25 единиц поставлено из Китая в 1991 году

Тип 59 в массовой культуре 
Этот танк можно увидеть в популярной онлайн-игре World of Tanks(и его золотой вариант) - премиумный танк восьмого уровня, а также в War Thunder, Armored Warfare: Проект Армата, Карибский кризис и в некоторых шутерах и стратегиях.

Отражение тактико-технических характеристик бронетехники и особенностей её применения в бою во многих компьютерных играх часто далеко от реальности.

Ссылки 
.

Танки по алфавиту
Танки КНР
Средние танки
Танки Вьетнамской войны
Танки с четырёхтактным дизелем